Halmsjön kan syfta på:

 Halmsjön, Uppland, sjö i Sigtuna kommun
 Halmsjön, Västergötland, sjö i Vårgårda kommun
 Halmsjön, Ångermanland, sjö i Kramfors kommun